Паркан:
 другое название Давань
 старое название Штурова
 серия компьютерных игр про космический крейсер "Паркан"
 Паркан: Хроника Империи
 Паркан: Железная стратегия
 Паркан 2